Гиперболические уравнения — класс дифференциальных уравнений в частных производных. Характеризуются тем, что задача Коши с начальными данными, заданными на нехарактеристической поверхности, однозначно разрешима.

Уравнения второго порядка 
Рассмотрим общий вид скалярного дифференциального уравнения в частных производных второго порядка относительно функции :
 
При этом уравнение записано в симметричном виде, то есть: . Тогда эквивалентное уравнение в виде квадратичной формы:
 ,
где . 
Матрица  называется матрицей главных коэффициентов. 
Если сигнатура полученной формы равна , то есть матрица  имеет  положительных собственных значений и одно отрицательное (либо наоборот:  отрицательных, одно положительное), то уравнение относят к гиперболическому типу. 

Другое, эквивалентное определение: уравнение называется гиперболическим, если оно представимо в виде:
 ,
где:  — положительно определённый эллиптический оператор, .

Уравнения первого порядка на плоскости 
Уравнение типа
 
где , ,  — квадратные матрицы и  — неизвестные.
Являются гиперболическими если матрица  имеет различные вещественные собственные значения для всех параметров.

Решение гиперболических уравнений 
Для нахождения однозначного решения уравнение доопределяется начальными и краевыми условиями, поскольку уравнение имеет второй порядок по времени, то начальных условия два: для самой функции и для её производной.
 Для аналитического решения уравнений в бесконечной области используют формулу Кирхгофа, которая в одномерном случае представляется в виде формулы Д’Аламбера, а в двухмерном в виде формулы Пуассона — Парсеваля.
 Для аналитического решения в конечной области можно использовать метод разделения переменных Фурье и его модификации для решения неоднородных уравнений.
 Для численного решения используют метод конечных элементов, метод конечных разностей, их комбинацию (по времени решают конечными разностями, по пространству — конечными элементами), а также другие численные методы, подходящие под задачу.

Примеры гиперболических уравнений 
 Волновое уравнение — уравнение, описывающее колебания струн, мембран и так далее.
 Различные уравнения, получаемые из уравнений Максвелла, описывающие электромагнитное поле. Это может быть постановка относительно одного из векторов , считая не нулевой только одну из компонент вектора (то есть когда уравнение становится скалярным).
 Сеть Чебышёва — решение линейного гиперболического уравнения первой степени.

См. также 
 Эллиптические уравнения
 Параболическое уравнение
 Схема с разностями против потока

Литература 
 Гиперболического типа уравнение // Математический энциклопедический словарь. Гл.ред. Ю. В. Прохоров. — М.: «Советская энциклопедия». — 1988.
 Лере Ж. Гиперболические дифференциальные уравнения. — , Наука, 1984. — 208 с.

Примечания 

Дифференциальные уравнения в частных производных